Der puede referirse a:

 La antigua ciudad mesopotámica de Der.
 El Modelo entidad-relación (DER).

Nota: Der es el artículo determinado masculino en alemán, por lo que encabeza numerosos títulos.